Ostrog (Kaštel Lukšić)
Manastir Ostrog
Zaostrog
Ostrog (tvrđava pod Viterom) kod Zaostroga
Ostrog (tvrđava u Gornjoj Zeti) 
Ostrog (Šentjernej, Slovenija)
Ostroh (Rivnjenska oblast, Ukrajina) (rus. ime Ostrog)
Ostróg (Racibórz, Poljska)
Michael Ostrog
Ostrog (planina) u Crnoj Gori